Dieser Artikel behandelt die tschechische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2004.

Qualifikation 
Abschlusstabelle der Gruppe 3

Spielergebnisse

Tschechisches Aufgebot 

Tschechien
2004